Mikelrypsh (Russisch: Микелрипш) is een dorp in het district Gagra in Abchazië (Georgië). De burgemeester van het dorp is Zaven Galajyan en de plaatsvervangende burgemeester is Vadim Simsim.

Plaats in Abchazië